Tuchlin ist ein deutscher und ein polnischer Ortsname:
 Tuchlin, Dorf im Kreis Karthaus, Westpreußen, seit 1945: Tuchlino im Powiat Kartuski, Woiwodschaft Pommern, Polen

 Tuchlin (Orzysz), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Tuchlinnen, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Tuchlin (Brańszczyk), Dorf im Powiat Wyszkowski, Woiwodschaft Masowien, Polen